Die Stadt der Blinden bezeichnet:
 Die Stadt der Blinden (Roman), einen Roman von José Saramago
 Die Stadt der Blinden (Film), einen Film von Fernando Meirelles
 Die Stadt der Blinden (Oper), eine Oper von Anno Schreier (Musik) und Kerstin Maria Pöhler (Libretto)